Плеван () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор
 Плеван () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер